Списъкът представя съществуващи и вече несъществуващи производители и марки на мотоциклети, разпределени по държави и континенти. Информацията в табличен вид е базирана на фирмени документи и енциклопедията „The Encyclopedia of the motorcycle“ съставена от Peter Henshaw и публикувана през 2000 година.

Азия

Африка

Европа

Океания

Северна Америка

Южна Америка

Вижте също 
 Списък на мотоциклетни марки от Европа
 Списък на мотоциклетни марки от Германия
 Мотоциклет

Бележки 

Списъци за техника